Lochen steht für:
 Lochen (Verfahren), allgemeines Verfahren, tradiert aus der Schmiedetechnik

Lochen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lochen am See, österreichische Gemeinde im Innviertel
Ortsteile:
 Lochen (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lochen (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lochen (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lochen (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lochen (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lochen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lochen (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lochen (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lochen (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lochen (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lochen (Gemeinde Lochen), Hauptort von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Berge:
 Lochen (Schwäbische Alb), Berg der südwestlichen Schwäbischen Alb

Siehe auch:
 Stanzen (Verfahren)
 Lochung (Begriffsklärung)